

Zmarli 
 Khumban-haltasz II, król Elamu